Dinkelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Dinkelmann (1896–1984), deutsche Architektin
 Ernst Dinkelmann (1927–2010), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Fritz H. Dinkelmann (* 1950), Schweizer Journalist, Theaterregisseur und Schriftsteller
 Richard Dinkelmann (1868–1942), Militärberater in China
 Thomas Dinkelmann (* 1959), deutscher Politiker (parteilos)